hrabstwo Moore (ang. Moore County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Moore (ang. Moore County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Moore (ang. Moore County) w USA, w stanie Teksas